Viennese – abitante della città di Vienna, in Austria

Arte 
 La viennese – opera di Édouard Manet del 1881

Gastronomia 
 Cotoletta alla viennese – piatto austriaco
 Viennese – dolce italiano tradizionale della Sicilia

Altri progetti